Alau bezeichnet

 einen Ort im Parsa District in Nepal, siehe Alau (Nepal)
 eine Insel vor Maui in Hawaii, siehe ʻĀlau Island
 ein Kap im Osten der Insel Maui, Hawaii, siehe ʻĀlau
 einen Stausee in Nigeria, siehe Alau-Stausee